Ťing-čou může být

 Ťing-čou – městská prefektura v provincii Chu-pej;

 Ťing-čou (Chu-nan) – miaoský a tungský autonomní okres v městské prefektuře Chuaj-chua v provincii Chu-nan;
 Ťing-čou (městský obvod v Chu-peji) – městský obvod v městské prefektuře Ťing-čou v provincii Chu-pej;

 Ťing-čou – od 2. století př. n. l. kontrolní oblast čou, od 2. století do 8. století kraj čou; v prvních staletích zahrnoval území moderních provincií Chu-pej a Chu-nan, postupně omezovaný až na region prefektury Ťing-čou;
 Ťing-čou (Kan-su) – v 5. až 20. století kraj s centrem v moderním okresu Ťing-čchuan v provincii Kan-su;
 Ťing-čou (Šen-si) – v 10. století kraj s centrem v moderním okresu Mi-č’ v provincii Šen-si;
 Ťing-čou – v 10. století kraj v moderní provincii Kuang-tung, po roce 960 přejmenovaný na Mej-čou.